Michael Adams, Mike Adams 
 Mike Adams, wł. Michael Adams (ur. 1959) – angielski trener piłkarski
 Micky Adams, wł. Michael Richard Adams (ur. 1961) – angielski piłkarz
 Michael Adams (ur. 1963) – amerykański koszykarz
 Mike Adams, wł. Michael Scott Adams (1964–2020) – amerykański dziennikarz
 Mike Adams, wł. Michael Alan Adams (ur. 1965) – angielski piłkarz
 Michael Adams (ur. 1971) – angielski szachista